Morella steht für:
 Morella, eine Gemeinde im Norden der Provinz Castellón in der Valencianischen Gemeinschaft in Spanien
 Morella (Poe), eine 1835 erschienene Erzählung von Edgar Allan Poe
 Morella, Frucht der Myrica rubra (Pappelpflaume)

Morella ist der Familienname folgender Personen:
 Antonio Morella (* 1994), russischer Fußballspieler
 Connie Morella (* 1931), US-amerikanische Politikerin